Daalder ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Daalder (* 1960), US-amerikanischer Diplomat
 Joost Daalder (* 1939), niederländischer Anglist
 Rene Daalder (1944–2019), niederländischer Filmregisseur und Drehbuchautor